Grace Alele-Williams (1932-2022), mathématicienne nigériane.

 Alele, un village français situé sur l'île de Wallis, à Wallis-et-Futuna.

Voir aussi 
 Allèle, version variable d'un même gène
 Allele, groupe de hard rock et de metal alternatif américain
 Mohammed Ben Allel (~1810-1843), figure de la résistance à la conquête de l'Algérie par la France